Classement par ordre alphabétique du prénom
 Annie Wersching (1977-2023), actrice américaine ;
 Ray Wersching (1950-), joueur autrichien de football américain.